Киара́н Ха́йндс (, ; род. 9 февраля 1953, Белфаст, Северная Ирландия) — ирландский актёр, начавший свою карьеру в 1976 году на сцене The Citizens Theatre в Глазго. Участник театрального проекта Питера Брука, интерпретирующего эпос «Махабхарата» (в роли Ашваттхамы).

Среди его наиболее известных работ в кино — «Доводы рассудка», «Джейн Эйр», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», «Призрак Оперы» и «Мюнхен». На телевидении — роль Гая Юлия Цезаря в сериале «Рим» (HBO) и Манса-Налётчика в сериале «Игра престолов»

Биография 
Родился в семье католиков в Белфасте (Северная Ирландия), самый младший и единственный сын из пятерых детей. Отец — врач, мать — школьная учительница. Получил среднее образование в St Malachy’s College (Ольстер). Актёрское мастерство изучал в Королевской академии драматического искусства.

Живёт в Париже вместе с французской актрисой вьетнамского происхождения — Элен Патаро, с которой познакомился во время постановки «Махабхараты» в 1987 году. У них есть дочь Ифе (Aoife) (род. 1991).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Лауреаты премии Ирландской академии кино и телевидения